Albert Truphémus (1873-1948), est un écrivain français.
 Jacques Truphémus (1922- 2017), est un peintre français.
Patronyme français